Шукріє Султан (;  ; 24 лютого 1906 — 1 квітня 1972) — османська принцеса, дочка спадкоємця престолу Шехзаде Юсуфа Ізеддіна, сина султана Абдул-Азіза та Леман Ханім.

Раннє життя 
Шукріє Султан народилася 24 лютого 1906 року на віллі свого батька в Чамлиджі. Її батьком був Шехзаде Юсуф Ізеддін, а мати — Леман Ханім. Вона була другою дитиною і старшою дочкою, народженою її батьком, і старшою дитиною її матері. У неї було двоє молодших братів і сестер, брат Шехзаде Мехмед Нізамеддін, молодший за неї на два роки, і сестра Міхріша Султан, молодша за неї на десять років. Вона була онукою Абдул-Азіза і Дюррунев Кадін.

Перший шлюб 
Шукріє Султан вийшла заміж за свого двоюрідного брата Шехзаде Мехмеда Шерафеддіна, сина Шехзаде Селіма Сулеймана та онука султана Абдул-Меджида I. Весілля відбулося 14 листопада 1923 року на віллі Нішанташі. Під час вигнання султанської сім'ї в березні 1924 року Шукріє та її чоловік переїхали до Парижа, де прожили до 1925 року, а потім до Бейрута, де вони розлучилися у 1927 році.

Другий шлюб 

4 вересня 1935 року вона вийшла заміж за Ахмада Аль-Джабера Аль-Сабаха в Каїрі, Єгипет. Вони розлучилися в 1937 році.

10 лютого 1938 року вона була заручена з Мідхат-беєм, сином Зівер-паші. Проте шлюб так і не відбувся У 1944 році вона стала на бік Шехзаде Омера Фарука, коли рада обрала Шехзаде Ахмеда Ніхада главою сім'ї..

Третій шлюб 
У квітні 1949 року вона вийшла заміж за Мехмеда Шефіка Зію (1894—1980), громадянина США, родом з етнічної групи турків-кіпріотів. У 1952 році вона, її чоловік і її сестра повернулися до Стамбула після скасування закону про вигнання для принцес. Тут вона оселилася у віллі Чамліджа.

Смерть 
Шукріє Султан померла 1 квітня 1972 року у віці шістдесяти шести років і була похована в мавзолеї свого прадіда Султана Махмуда II, в Діваніолу, Стамбул. Згодом Мехмед Шефік одружився з Несліша Султан, дочкою Шехзаде Мехмеда Абдулкадіра.

Нагороди 
 Орден дому Османа
 Орден Милосердя 1 ступеня
 Орден Пошани

Родовід

Примітки 

Дочки султанів Османської імперії
Персоналії:Стамбул